Сезон ФК «Реал Мадрид» 2018—2019 - 115-й за ліком сезон футбольного клубу Реал Мадрид і його 88-й поспіль сезон у найвищій лізі іспанського футболу. Охоплює проміжок часу від 1 липня 2018 до 30 червня 2019 року. Цей сезон вважають одним із найгірших в сучасній історії клубу. Уперше, починаючи з 2008—2009 років клуб провів сезон без Кріштіану Роналду, що влітку 2018 року вирушив до Ювентуса.

Гравці

Трансфери

Прийшли 

 Загальні витрати: €163.25M

Пішли 

 Загальний дохід: €132.5M

Чистий дохід:  €30.75M

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Загалом

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Результати за туром

Матчі

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Ліга чемпіонів УЄФА 

Мадрид розпочав змагання з групового етапу.

Груповий турнір

Плей-оф

1/8 фіналу

Суперкубок УЄФА

Клубний чемпіонат світу

Статистика гравців

Статистика гравців 

‡ Гравці, що полишили клуб у міжсезоння.

Голи 

1 Враховуючи суперкубок УЄФА 2018, клубний чемпіонат світу з футболу 2018.

«Сухі» матчі 

1 Враховуючи суперкубок УЄФА 2018, клубний чемпіонат світу з футболу 2018.

Дисциплінарні покарання 

1 Враховуючи суперкубок УЄФА 2018, клубний чемпіонат світу з футболу 2018.

Примітки

Посилання 

Сезони ФК «Реал Мадрид»
Реал Мадрид